Le tournoi de tennis de Montréal est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 14 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Greer Stevens, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montréal
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Montreal
1980 au Québec
Tennis en juillet 1980
Sport au Canada en 1980